Osoby o tym nazwisku:
 Jason Lamy Chappuis – francuski kombinator norweski, olimpijczyk
 Pierre-Alfred Chappuis – szwajcarski hydrobiolog
 Ronan Lamy Chappuis – francuski skoczek narciarski